Пётр Ле́щенко:
 Лещенко, Пётр Константинович (1898—1954) — русский и румынский эстрадный певец, танцор, ресторатор.
 Лещенко, Пётр Лукьянович (1917—1943) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.